

Іловниця — село в гміні Лінево Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Іловниця — село в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства